Иван Георгиев Баялцалиев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Баялцалиев е роден в град Гевгели. Син е на Георги Баялцалиев и брат на Тома Баялцалиев. Занимава се с търговия. Влиза във ВМОРО през 1895 година и от февруари 1904 година е член на околийския комитет на организацията в родния си град. В 1913 година е заловен от гръцките окупационни власти и заточен на остров Трикери, където остава до 1915 година.

Умира в 1937 година в Гевгели.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Гевгели
Починали в Гевгели
Лагеристи на Трикери